Rosa Maria Antônia Roberta Ana Josefa Walburga Carmela Ignácia Rita de Cássia (22 de setembro de 1906, Parsch, Salzburgo, Salzburgo, Áustria–Hungria - 17 de setembro de 1983, Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Alemanha) foi um membro do ramo toscano da Casa de Habsburgo-Lorena, Arquiduquesa da Áustria e Princesa da Boêmia, Hungria e Toscana, por hereditariedade. Através de seu casamento com Filipe Alberto, Duque de Württemberg, Rosa foi também membro da Casa de Württemberg e Duquesa Consorte de Württemberg.

Início da vida 
Rosa era o filho caçula e a terceira filha mulher do Arquiduque Pedro Fernando, Príncipe da Toscana, e sua esposa, a Princesa Maria Cristina de Bourbon-Duas Sicílias. Rosa foi criado com três irmãos em Salzburgo e Viena até o final da Guerra Mundial I, em 1918, quando sua família emigrou e se mudou para Lucerna, Suíça.

Casamento e descendência 
Rosa casou-se com Filipe Alberto, Duque de Württemberg, filho mais velho e filho de Alberto, Duque de Württemberg, e sua esposa, a Arquiduquesa Margarida Sofia da Áustria, em 1 de agosto de 1928, em Friedrichshafen. Rosa e Filipe Alberto, tiveram dois filhos e quatro filhas:

 Duquesa Helena de Württemberg (29 de junho de 1929), casou-se em 1961 a Marquês Federico Pallavicini.
 Duque Luís Alberto de Württemberg (23 de outubro de 1930), casou-se duas vezes morganaticamente, com descendência.
 Duquesa Isabel de Württemberg (2 de fevereiro de 1933), casou-se em 1958 com o Príncipe de Antônio de Bourbon-Duas Sicílias.
 Duquesa Maria Teresa de Württemberg (12 de novembro de 1934), casou-se em 1957, com o Príncipe Henrique de Orléans.
 Duque Carlos Maria de Württemberg (1 de agosto de 1936), atual chefe da [[Casa de Württemberg]], casado com a Princesa Diana de Orléans.
 Duquesa Maria Antônia de Württemberg (31 de agosto de 1937 – 12 de novembro de 2004).

Títulos e honrarias 

 22 de setembro de 1906 – 1 de agosto de 1928: Sua Alteza Imperial e Real Arquiduquesa Rosa da Áustria, Princesa da Hungria, Boêmia e Toscana.
 1 de agosto de 1928 – 31 de outubro de 1939: Sua Alteza Imperial e Real Princesa Rosa, Duquesa Hereditária de Württemberg, Arquiduquesa da Áustria, Princesa da Hungria, Boêmia e Toscana.
 31 de outubro de 1939 – 17 de abril de 1975: ''Sua Alteza Imperial e Real'' Princesa Rosa, Duquesa de Württemberg, Arquiduquesa da Áustria, Princesa da Hungria, Boêmia e Toscana.
 17 de abril de 1975, em 17 de setembro de 1983: Sua Alteza Imperial e Real Princesa Rosa, [[Título de cortesia|Nobre Viúva]] Duquesa de Württemberg, Arquiduquesa da Áustria, Princesa da Hungria, Boêmia e Toscana.

Ascendência

Referências 

Nascidos em 1906
Mortos em 1983
Duquesas de Württemberg
Casa de Habsburgo-Lorena